M53, M 53 oder M-53 ist unter anderem die Bezeichnung oder Abkürzung für:

einen Kugelsternhaufen, siehe Messier 53
eine Fernstraße in Russland, siehe M53 (Russland)
Panzerhaubitze aus amerikanischer Produktion, siehe M53 (Panzerhaubitze)
 M53 motorway, Autobahn in Großbritannien
 U-Bahn-Linie 53 (Amsterdam), eine U-Bahn-Linie der Metro Amsterdam

M53